Natchez (volk), een indianenvolk in de Verenigde Staten

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Natchez (Louisiana)
 Natchez (Mississippi)